Chincheros puede referirse a los siguientes topónimos de Perú: 

 La provincia de Chincheros, en el departamento de Apurímac.
 El distrito de Chincheros, en el departamento de Apurímac.
 Chincheros, ciudad del departamento de Apurímac.
 El distrito de Chinchero, en la provincia de Urubamba, en el departamento de Cuzco.
 El anexo de Chincheros, en el distrito de Cayara, en la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho.